Albaret kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Albaret-Sainte-Marie, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Albaret-le-Comtal, departementet Lozère i regionen Occitanien,